Джен:

 Джен — адамава-убангийский народ, населяющий восточные районы Нигерии.
 Джен — адамава-убангийский язык ветви ваджа-джен, язык народа джен.
 Джен — группа адамава-убангийских языков ветви ваджа-джен.